Hausiki ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Hausiku (1953–2021), namibischer Politiker
 Bonifatius Hausiku (1933/1935–2002), Erzbischof von Windhoek